Wituschka steht für:

 Michal Wituschka (1907–1945), weißrussischer Politiker und Nazikollaborateur
 Wituschka (Fluss) (deutsch: Jarft), ein russischer Fluss